Говору́хин — русская фамилия.

Известные носители 
 Говорухин, Василий Сергеевич (1903—1971) — советский ботаникогеограф, профессор.
 Говорухин, Иван Ильич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Говорухин, Лев Алексеевич (1912—1999) — Герой Советского Союза.
 Говорухин, Орест Макарович (1864—?) — русский революционер.
 Говорухин, Сергей Станиславович (1961—2011) — российский кинорежиссёр, сценарист, общественный деятель.
 Говорухин, Станислав Сергеевич (1936—2018) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, актёр.
 Говорухин, Трофим Кириллович (1896—1966) — начальник политического управления Ленинградского военного округа, генерал-майор.